Мариано IV Великий (, ;  — ) — судья Арбореи с 1347 года.

Сын Угоне II. Воспитывался в Барселоне при дворе Альфонса IV Арагонского. Наследовал брату — Пьетро III.

В 1336 году женился на Тимбор, дочери виконта Далмацио IV ди Рокаберти и Беатрисы ди Серралонга, баронессы Кабрениса.

В 1339 году получил в лен от арагонского короля Педро IV графства Бас (Испания), Гочеано и Мармилья.

Хотя Арборея более полувека была союзницей Арагона, Мариано IV после вступления на престол решил сменить политику. В 1353 году он заключил альянс с генуэзцами и Дориа, находившимися в состоянии войны с каталонцами. Его первым успехом в войне был захват Алгеро, за которым последовали другие завоевания.

В 1354 году в Сардинии высадился Педро IV. Война шла с переменным успехом, и в конце 1355 года было заключено перемирие. По его условиям Мариано IV возвращал Алгеро, но сохранял все остальные позиции.

В 1365 году война возобновилась. Папа Урбан V утвердил Мариано IV в качестве князя всего острова за исключением Сассари, Альгеро и Кальяри. Педро IV с помощью флота под командованием Пере де Луна высадил свои войска на побережье Арбореи и направился вглубь, обходя укреплённые города. В результате его армия попала в окружение и была разбита. В 1368 году Мариано IV занял Сассари.

Он умер в мае 1375 года от бубонной чумы, во время приготовлений к следующему военному походу.

Семья 
Дети:
 Угоне III, судья Арбореи
Элеанора, юдикесса Арбореи
 Беатриса (ум. 1377), жена Эмери VI, виконта Нарбонна.

Источники 
 A. Boscolo, La Sardegna dei Giudicati, Cagliari, della Torre, 1979.
 Raimondo Carta Raspi, Mariano IV d’Arborea, S’Alvure, Oristano 2001.

Правители Европы XIV века
Судьи Арбореи
Умершие от чумы